Иван Андреевич Шкотт (а — 19 мая 1933) — русский писатель, публиковавшийся в эмигрантской прессе во Франции под псевдонимом «Иван Болдырев». Наиболее известен повестью «Мальчики и девочки» (1929).

Биография 
Иван Андреевич Шкотт родился в Москве в семье потомков выходцев из Шотландии. В 1920 году окончил 49 Советскую трудовую школу (бывшую Московскую четвёртую гимназию). Учился на химическом отделении физико-математического факультета Московского университета. Весной 1924 года был арестован по обвинению в антисоветской деятельности в связи с тем, что он с друзьями противодействовал коммунистической ячейке, и сослан в Нарымский край; осенью нелегально перешёл советско-польскую границу, в следующем году обосновался в Париже. Познакомился с А.М. Ремизовым, который высоко оценил творчество молодого автора. Автобиографическая повесть «Мальчики и девочки» была опубликована отдельным изданием в 1929 году.

В 1933 писатель начал терять слух (возможно, после полученной на работе травмы) и покончил с собой, приняв смертельную дозу веронала.

Произведения 
 Иванъ Болдыревъ. Мальчики и дѣвочки. Повесть. Издательство «Новые писатели». Парижъ-Берлинъ, 1929
 Иван Шкотт (Болдырев). Собрание сочинений / сост. и ред. А. Слащевой и Т. Селиванова. М.: Common Place, 2020 ISBN 978-999999-1-33-9

Литература 
 Грачёва А. М., Дворникова Л. Я. Болдырев (настоящая фамилия Шкотт) Иван Андреевич // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: в 3 томах. Т. 1. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. С. 254-256.
 Грачева А. М. Забытое имя русского Зарубежья-Иван Болдырев-Шкотт (к истории парижской литературной школы Алексея Ремизова) // Эпические жанры в литературном процессе XVIII—XXI веков: забытое и «второстепенное». — 2011. — С. 177—184.
 Дмитриев, Виктор Михайлович. Повесть Ивана Болдырева «Мальчики и девочки»: к особенностям поэтики. Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки, [S.l.], v. 18, n. 4(157), p. 26-37, dec. 2016. ISSN 2587-6929. Доступно на: <https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2/article/view/2199>. Дата доступа: 29 dec. 2020. doi:https://doi.org/10.15826/izv2.2016.18.4.063.
 Урюпина А. С. « Продукт здешний, парижский»: супруги Ремизовы о младшем поколении русской эмиграции первой волны // Юность как сюжет. — 2019. — С. 32-44.

Ссылки

Примечания 

Выпускники 4-й Московской гимназии
Беглецы из СССР
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские писатели первой волны эмиграции
Самоубийцы, принявшие яд
Репрессированные в СССР